Horvátország
Pušća község Zágráb megyében
Pušća falu Zagorska Sela községben, Krapina-Zagorje megyében
Donja Pušća falu Pušća községben, Zágráb megyében
Gornja Pušća falu Pušća községben, Zágráb megyében